Maria do Céu Fernandes: política brasileira
Maria do Céu Guerra: atriz portuguesa
Maria do Céu Lopes da Silva: política timorense
Maria do Céu Monteiro: jurista e magistrada guineense
Maria do Céu Nogueira: escritora portuguesa
Maria do Céu Patrão Neves: professora portuguesa
Maria do Céu Ribeiro: atriz portuguesa
Maria do Céu da Silva Mendes
Céu (cantora) (nascida Maria do Céu Whitaker Poças): cantora e compositora brasileira.

Desambiguações de antropônimos